

Голлідей — місто, штат Техас
 Голлідей — селище, штат Міссурі

Див. також 
 Голідей